Spjutgölen eller spjutgöl kan syfta på:
 Spjutgölen, Närke, sjö i Askersunds kommun, 
 Spjutgölen, Östergötland, sjö i Kinda kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn